Зоопа́рк — многозначный термин.

 Зоопарк — сокращение от «зоологический парк». Входит в название многих зоологических парков, см. :Категория:Зоопарки.
 «Зоопарк» — рок-группа.
 «Зоопарк» — песня рэпера 10AGE.
 «Зоопарк» — песня группы «Гражданская оборона».
 «Зоопарк» — радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы.
 «Зоопарк» () — американский документальный фильм 2007 года.
 «Зоопарк» — первоначальное название проектируемой станции метро «Каменка» в Санкт-Петербурге.
 «Зоопарк» — планируемая станция метро в Самаре.

См. также 
 «Радио „Зоопарк“» — кинофильм.
 Зоологический Сад — вокзал в Берлине.